Ричард Боршей Ли (; род. 1937) — канадский антрополог.

Член Канадского королевского общества (1983), иностранный член Национальной академии наук США (2011).

Биография 
Он получил образование в университете Торонто и Калифорнийском университете в Беркли, где и получил степень Ph.D. Сейчас он почётный профессор антропологии в университете Торонто. Его работы посвящены коренному населению Африки, в частности Ботсваны и Намибии (бушмены и их соседи). Он фокусируется на особенностях сообществ, том, как воплощены у них экология и экономика, политика. Ричард Боршей Ли является крупным специалистом по охотникам-собирателям.

За свою самую известную книгу, «The !Kung San: Men, Women, and Work in a Foraging Society», Ли выиграл Anisfield-Wolf Book Award в 1980 году. Широко известна также его работа о Ju'/hoansi.

Вместе с Ирвином Девором в 1966 году Ли был организатором «1966 University of Chicago Symposium on „Man the Hunter“».

В 2003 году Anthropologica, журнал Канадского антропологического общества, посвятил выпуск трудам Ли. Ли редактировал «The Cambridge Encyclopedia of Hunter-Gatherers», опубликованную в марте 2005 года.

Избранная библиография 

 Subsistence Ecology of !Kung Bushmen (1965), PhD Dissertation, University of California, Berkeley.
 The !Kung San: Men, Women and Work in a Foraging Society (1979), Cambridge and New York: Cambridge University Press.
 The Dobe Ju/'hoansi (2003), 3rd ed., Thomson Learning/Wadsworth.

Награды 
 1980 — Anisfield-Wolf Book Award for The !Kung San: Men, Women, and Work in a Foraging Society
 1980 — Herskovits Award of the African Studies Association for The !Kung San: Men, Women, and Work in a Foraging Society

Примечания

Ссылки 
 Anthropologica Vol. 45 No. 1, 2003
 Expanded Bibliography by Jacqueline Solway
 Biography of Richard Lee

Антропологи Канады
Марксисты
Члены Канадского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США